Анри́ Франсуа́ Луи́ Ко́ппенс (; 29 апреля 1930, Антверпен — 5 февраля 2015, Вилрейк), также известный как Рик Ко́ппенс () — бельгийский футболист, нападающий.

Биография 
Родился 29 апреля 1930 года в Антверпене. Основную часть своей футбольной карьеры перевёл в местной команде «Беерсхот АК» (1946—1961). Играл в сборной с 1949 по 1959, в том числе на чемпионате мира в 1954 году, в течение 47 матчей забил 21 голов. Выступал до 1970 года, затем перешёл на тренерскую работу и последовательно тренировал несколько бельгийских футбольных команд до середины 80-х годов.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Беерсхот»
Игроки ФК «Олимпик» Шарлеруа
Игроки ФК «Берхем Спорт»
Футбольные тренеры Бельгии
Тренеры ФК «Берхем Спорт»
Тренеры ФК «Брюгге»